Waverton kan syfta på följande platser:

 Waverton, Australien – en ort i New South Wales, Australien
 Waverton, Cheshire – en ort och civil parish i Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Waverton, Cumbria – en ort och civil parish i Allerdale, Cheshire, England